Rezonator (njem. Resonator, prema lat. resonare: odjekivati) ima više značenja:
 rezonator (fizika) je uređaj koji se podražajima određene frekvencije može dovesti u titranje ili općenito u neko pobuđeno stanje (rezonancija). Kako se rezonatori dovode u pobuđeno stanje samo jednim uskim područjem frekvencija, rabe se za spektralnu analizu valova, na primjer Helmholtzov rezonator (Hermann von Helmholtz) za analizu valova zvuka.
 rezonator (glazba), u glazbi, je tijelo ili dio tijela glazbenog instrumenta unutar kojega se složenim akustičkim procesima nastavlja tvorba zvuka, dajući mu svojstva svojstvena za to glazbalo. Izradba rezonatora osobito je usavršena kod gudaćih glazbala.
 rezonator (fonetika), u akustičnoj fonetici rezonator je omeđen prostor u kojem odzvanja glas, na primjer samo usna šupljina ili pak usna i nosna šupljina zajedno.

Izvori